El nombre Pedro Fernández de Córdoba puede referirse a:

 Los siguientes miembros de la Casa de Aguilar:
 Pedro Fernández de Córdoba, II señor de Baena, (?-1435).
 Pedro Fernández de Córdoba y Pacheco, I marqués de Priego (1470-1517).
 Pedro Fernández de Córdoba y Figueroa, IV conde de Feria (1518-1552).
 Pedro Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba, IV marqués de Priego (1563-1606).
 Pedro Fernández de Córdoba y Enríquez de Ribera, III marqués de Montalbán (1612-1621).

 Pedro Fernández de Córdoba y Dávila, gobernador de Costa Rica (1597-1663).